

Nom de famille 

Hans Dominik (1870-1910), major explorateur au Cameroun ;
Andrew Dominik (1967), réalisateur et scénariste australien ;
Hans Dominik (1872-1945), auteur de romans de science-fiction allemand.

Prénom 
 
Patronyme anglais